Не путать со Змея в геральдике
Драко́н (Drache, dragon) — популярный геральдический символ, пресмыкающееся, но вместе и крылатое животное.

Символизм 
Изображается с большой заострённой головою и развёрстою пастью, из которой, а равно и ноздрей, часто изображается выходящее пламя. Он имеет также выпущенный язык и большие зубы. Крылья его подобно тому, как у летучих мышей, имеют на конце костей когти. Передние ноги его подобны львиным или орлиным. Вместо задних ног, он имеет толстый кольчатый хвост. Изображается в профиль, различного цвета, причём вооружения его имеют обыкновенно другую окраску. Изображается иногда коронованным, редко с человеческою головою. В гербах часто встречается изображение Святого Георгия Победоносца на коне или пешего, поражающего копьём дракона. 

Драконообразный лев — сходен с драконом, но отличается изображением львиной головой. 

Крылатый змий — сходен с драконом, но отличается от последнего лишь тем, что имеет и задние львиные ноги.

В книге Complete Guide to Heraldry (1909) геральдист Артур Чальз Фокс-Дэвис отметил, что дракон изображается «вздыбленным» (rampant), «идущим» (passant) и «стоящим» (statant).

В русской геральдике символы «дракон» и «змий» смешаны. Некоторые исследователи (А. Б. Лакиер, П. П. Винклер) не разделяют змея и дракона, в то время как другие (Ю. В. Арсеньев) разделяют, указывая на разное количество лап (у змея — четыре, у дракона — две), хотя в большинстве художественных образов (в картинах, фильмах, скульптурах) у драконов четыре лапы. В источниках XVIII века встречаются переводы иноязычного слова «дракон» русским «змий». Так, в описании государственного герба, сделанного Ф. Санти в 1722 году на французском языке, стоит «dragon». В переводе же, сделанном, видимо, вскоре после сочинения Санти, это слово передано как «змий». В XIX веке ввиду, вероятно, широкого распространения слова «дракон» в русском языке, геральдическую фигуру «змий» переименовали в «дракон».

Легендами об драконах особенно богаты различные сказания и жития святых, в особенности на западе. Отсюда изображения их заимствовали и церковная живопись и геральдика. В русской геральдике встречаем чёрного коронованного дракона в древнем гербе Казанского царства, помещённого в большой государственной печати царя Ивана IV Васильевича Грозного. В польской геральдике дракон с крестом над ним, называется грифом, но со змеиным хвостом.

Дракон в дворянских гербах 
Бешенцовы, Воейковы, Голохвастовы, Дадиан-Мингрельский Николай (князь), Дайнезе, Муравьёв Михаил (граф), Дуровы, Лутковские, Офросимовы, Портнягины,  Рыковы, Сабанеевы, Скарятины, Херасковы, Языковы.

Примеры гербов

См. также 
 
 Зилант
 Валлийский дракон
 Виверн
Ляцкий (герб)
Трах (герб)

Литература 

 Ю.В. Арсеньев. Геральдика. Лекции читанные в Моск. архелог. инст. в 1907-1908. Изд: А.С. Снегирёвой. М. 1908. Дракон. стр. 191-192.

Примечания 

Дракон в геральдике